Авундий — мужское личное имя, которое носили некоторые святые:
 Авундий (ум. 564) — пономарь собора св. Петра в Риме, память 14 апреля.
 Авундий (ум. 854) — священномученик Кордовский, память 11 июля.
 Авундий (ум. 304) — священномученик и чудотворец Римский. Был арестован вместе со своими диаконом Абонданцием, память 16 сентября.
 Авундий — святой из Палестрины, память 29 октября,.
 Примечания